Kapitel har flere betydninger:

Kapitel (bog) – en måde at opdele en bog på
Domkapitel – et fællesskab af præster ved en domkirke